Lalli Partinen, né le  à Pori en Finlande et mort le  à Lappeenranta, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie 
Il naît le  à Pori en Finlande.

En 1987, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 52.

Il meurt le  à Lappeenranta.

Récompenses 
 Son maillot, floqué du numéro 3, est retiré de l'équipe du SaiPa.
 Lion du hockey sur glace numéro 52

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1959-1960 || SaiPa || SM-sarja
|| 15 || 0 || 1 || 1 || 8 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || SaiPa || SM-sarja
|| 18 || 3 || 2 || 5 || 24 || || || || ||
|-
| 1961-1962 || SaiPa || SM-sarja
|| 18 || 1 || 0 || 1 || 22 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || SaiPa || SM-sarja
|| 18 || 5 || 1 || 6 || 22 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || SaiPa || SM-sarja
|| 17 || 3 || 4 || 7 || 26 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || SaiPa || SM-sarja
|| 18 || 4 || 6 || 10 || 20 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || SaiPa || SM-sarja
|| 20 || 3 || 5 || 8 || 52 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || SaiPa || SM-sarja
|| 22 || 4 || 11 || 15 || 46 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || SaiPa || SM-sarja
|| 20 || 3 || 7 || 10 || 48 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || SaiPa || SM-sarja
|| 22 || 2 || 3 || 5 || 68 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || HIFK || SM-sarja
|| 22 || 2 || 6 || 8 || 44 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || HIFK || SM-sarja
|| 32 || 6 || 6 || 12 || 57 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || HIFK || SM-sarja
|| 27 || 0 || 3 || 3 || 14 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 8 || 12 || 20 || 36 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 3 || 8 || 11 || 77 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || HIFK || SM-sarja
|| 36 || 3 || 12 || 15 || 84 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || HIFK || SM-liiga
|| 31 || 3 || 13 || 16 || 116 || 3 || 0 || 1 || 1 || 30 
|-
| 1976-1977 || HIFK || SM-liiga
|| 28 || 3 || 9 || 12 || 94 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

En équipe nationale 

| 1965|| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| align="left" | 
|- 
| 1966|| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 10|| align="left" | 
|-
| 1968|| Jeux olympiques || 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1969|| Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 2|| align="left" | 
|-
| 1970|| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left" | 
|- 
| 1973|| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 8|| align="left" |

Notes et références 

Naissance en août 1941
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HIFK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Décès à 80 ans
Mort de la maladie à coronavirus 2019 en Finlande
Décès à Lappeenranta
Décès en mai 2022